Биледжик:

 Биледжик — византийский, а после 1298 г. османский город на западе полуострова Малая Азия (регион Вифиния).
 Биледжик — ил на северо-западе Турции.